RH poate fi:
 Sistemul Rh de clasificare a grupei sanguine
 Rodiu, element chimic cu simbolul Rh
 RH Printing, Tipografie din România